Peres se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Generosa Emília Pontual Peres
 Generosa E.P. Peres